Adelaide Neilson (1847-1880) – attrice inglese
 Alan Neilson (1972) – calciatore e allenatore di calcio gallese
 Eric Neilson (1981) – skeletonista canadese
 Jackie Neilson (1929-2012) – calciatore scozzese
 James Beaumont Neilson (1792-1865) – inventore scozzese
 Julia Neilson (1868-1957) – attrice e direttrice teatrale inglese
 Robbie Neilson (1980) – calciatore e allenatore di calcio scozzese
 Sandra Neilson (1956) – nuotatrice statunitense
 Tommy Neilson (1935-2018) – calciatore scozzese
 Walter Montgomerie Neilson (1819-1899) – ingegnere scozzese